Мэтт Кэйфер (; 27 сентября 1994, Уэймут, Дорсет, Великобритания) — английский и гибралтарский футболист, вратарь. Выступал за сборную Гибралтара.

Биография

Клубная карьера 
Родился в 1994 году в английском городе Уэймут. Воспитанник одноимённого клуба «Уэймут». В 2011 году подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Йовил Таун», однако ни одного матча за команду в итоге не сыграл. В 2012 и 2013 годах выступал в короткосрочных арендах за различные любительские коллективы.

В январе 2014 года Кэйфер подписал контракт с клубом чемпионата Гибралтара «Европа». Позже он перебрался в другой местный клуб «Манчестер 62», а затем ненадолго вернулся в Англию, где играл за клубы непрофессиональных лиг. С 2018 года продолжил играть в Гибралтаре.

Карьера в сборной 
Кэйфер стал активно вызываться в сборную Гибралтара с сентября 2018 года. Он был запасным вратарём команды на первых пяти матчах Лиги наций УЕФА, а в последнем 6-ом туре дебютировал за сборную, отыграв весь против сборной Северной Македонии (0:4).

Достижения 
 «Европа»
 Обладатель Суперкубка Гибралтара: 2016

Ссылки 
 
 

Футболисты Англии
Футболисты Гибралтара
Игроки сборной Гибралтара по футболу
Игроки ФК «Европа» Гибралтар
Игроки ФК «Манчестер 62»
Игроки ФК «Госпорт Боро»
Игроки ФК «Гибралтар Феникс»
Игроки ФК «Брунос Мэгпайс»